Гори може бити:

 Гори (Грузија)
 
 Гори (Ирска)
 Гори (Француска)